Dieser Artikel behandelt die senegalesische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Der Senegal, der bei seiner ersten Teilnahme 2002 bis ins Viertelfinale vorstieß, nahm zum dritten Mal an der Endrunde teil. Durch zwei Siege gegen Gastgeber Katar und Ecuador qualifizierten sich die Senegalesen in der Vorrunde als Gruppenzweiter hinter den Niederlanden (gegen die das Team mit 0:2 unterlag) für das Achtelfinale. Dort traf die Mannschaft auf England und schied mit einer 0:3-Niederlage aus dem Turnier aus.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des afrikanischen Fußballverbandes CAF für die Weltmeisterschaft Katar.

Spiele 
Der seit 2015 von Aliou Cissé trainierte Senegal musste erst in der zweiten Runde eingreifen und traf dabei in Hin- und Rückspielen auf die Republik Kongo, Namibia und Togo. Von den sechs Spielen gewannen die Senegalesen fünf und spielten einmal remis, als die Qualifikation für die dritte Runde bereits feststand. Denn bereits nach den vier Siegen in den ersten vier Spielen war der Gruppensieg sicher. Als Gruppensieger trafen sie in der dritten Runde auf Ägypten, gegen das sie beim dazwischenliegenden Afrika-Cup 2022 erstmals den Titel gewonnen hatten – durch einen Sieg im Elfmeterschießen. Dabei stand das Aufeinandertreffen der beiden Liverpool-Stürmer Mohamed Salah und Sadio Mané im Blickpunkt. Beide Stürmer waren im Afrika-Cup-Finale aber ohne Torerfolg geblieben, im Elfmeterschießen konnte Mané den entscheidenden Elfmeter zum 4:2-Erfolg der Westafrikaner verwandeln. In den WM-Qualifikationsspielen blieben auch beide torlos, die beiden Partien endeten jeweils 1:0 durch Eigentore, die in der 4. Minute fielen, so dass wieder das Elfmeterschießen entscheiden musste. Hier verschoss Salah als erster Spieler und Mané war als letzter erfolgreich, so dass die Senegalesen die WM-Endrunde erreichten.

Insgesamt kamen 29 Spieler zum Einsatz, von denen 24 auch im Kader für den Afrika-Cup standen. Vier Spieler kamen in allen acht Spielen zum Einsatz: Saliou Ciss, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly und Ismaïla Sarr. Einen Einsatz weniger hatten Torhüter Édouard Mendy und Kapitän Mané. Zu ihrem Debüt kamen Bamba Dieng und Bouna Sarr (beide 6 Spiele) sowie Pape Gueye (3) in der Qualifikation. Bester Torschütze war Famara Diédhiou mit vier Toren. Insgesamt trafen acht Spieler für die Senegalesen, die zwar auch von einem Eigentor profitierten aber selber auch eins produzierten.

Zweite Runde

Abschlusstabelle der zweiten Runde 

|}

Dritte Runde

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2024.

Spiele 

Anmerkungen: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert. Beim COSAFA-Cup wurden keine Spieler eingesetzt, die in der WM-Qualifikation eingesetzt wurden. In der Qualifikation für die Afrikanische Nationenmeisterschaft durften nur Spieler der heimischen Liga eingesetzt werden.

Kader 
Am 17. November gab der senegalesische Verband bekannt, dass der zuvor nominierte Rekordtorschütze Sadio Mané für die WM ausfällt. Nachnominiert wurde Moussa N’Diaye.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war der Senegal als beste afrikanischen Mannschaft der März-FIFA-Weltrangliste Topf 3 zugeordnet und konnte in eine Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, Titelverteidiger Frankreich, Gastgeber Katar oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gastgeber-Gruppe A gelost, einer der zwei Gruppen ohne einen ehemaligen oder aktuellen Weltmeister. Weitere Gegner neben Katar sind die Niederlande, auf die der Senegal im ersten Spiel der WM trifft, wobei das Duell der Liverpool-Spieler Mané und Virgil van Dijk entscheidend sein könnte, und Ecuador, einziger Gruppengegner, gegen den die Senegalesen schon spielten (2 Siege in Freundschaftsspielen).

Spiele der Gruppenphase / Gruppe A

K.-o.-Runde 

|}

Einzelnachweise 

2022
Senegal